Stary cmentarz żydowski w Tyszowcach
 Nowy cmentarz żydowski w Tyszowcach